Ohain (Frankrijk), een gemeente in het Franse Noorderdepartement (regio Hauts-de-France)
Ohain (België), een plaats in de Belgische provincie Waals-Brabant